Елма Карлова (1932—1994) — югославська кіноакторка.
 Карлова Лариса Олександрівна (* 1958) — українська гандболістка, Заслужений майстер спорту СРСР, чемпіонка монреальської і московської Олімпіад, бронзовий призер сеульської Олімпіади в складі збірної СРСР з гандболу.
 Отто Карлова (1836—1904) — німецький юрист.

 Карлова — село, громада округу Мартін, Жилінський край, Словаччина.
 Карлова Студянка — село, громада округу Брунталь, Мораво-Сілезький край, Чехія.
 Карлова Коруна — замок-палац початку 18 століття в Чехії.
 Карлова площа — площа у Новому Мєсті столиці Чехії місті Празі; найбільший майдан країни й один з найбільших у Європі.
 360 Карлова — астероїд головного поясу.